Ub peut désigner :
 Ub, une rivière de Serbie,
 Ub, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Kolubara,

Sigle

UB peut faire référence à :
 Université de Barcelone, une université publique espagnole,
 Université de Bourgogne, une université publique française située à Dijon,
Université de Bordeaux, une université publique française située à Bordeaux,
 Université de Buéa, une université anglophone du Cameroun,
 Université de Burao, une université somalienne,
 Université du Botswana, une université botswanaise,
 Urząd Bezpieczeństwa, du Ministère de la Sécurité intérieure polonais,
 The Ultimatest Battle, un jeu indépendant français développé par Ediogames,
Unité Bénéficiaire, relativement à la loi sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.